Table des caractères Unicode U+10880 à U+108AF.

Nabatéen 
Caractères utilisés dans l'Alphabet nabatéen.

Table des caractères

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (10000-10FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

01088